Baronowie Runciman 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1933–1937: Walter Runciman, 1. baron Runciman
 1937–1949: Walter Runciman, 2. baron Runciman
Wicehrabiowie Runciman of Doxford 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1937–1949: Walter Runciman, 1. wicehrabia Runciman of Doxford
 1949–1989: Walter Leslie Runciman, 2. wicehrabia Runciman of Doxford
 1989 -: Walter Garrison Runciman, 3. wicehrabia Runciman of Doxford
Najstarszy syn 3. wicehrabiego Runciman of Doxford: David Walter Runciman

Runciman of Doxford